Paragone steht für:

 Paragone (Kunsttheorie), kunsttheoretische Debatte über den Rang der Kunstgattungen
 Paragone (Zeitschrift), italienische Kunst- und Literaturzeitschrift
 Freundeskreis der Dresdner Skulpturensammlung, siehe Skulpturensammlung (Dresden) #Gegenwärtige Situation

Paragone ist der Familienname folgender Personen:

 Gianluigi Paragone (* 1971), italienischer Politiker

Siehe auch:

 Paragon